Густав Аллан Петтерссон (; , замок Гнанхаммар,  — , ) — шведский , крупнейшая фигура скандинавской музыки XX века, один из ведущих симфонистов столетия.

Биография 
Родился в семье рабочего. Был младшим из четырёх сыновей. Детство Петтерссона прошло на окраине Стокгольма. Отец, работавший кузнецом, сильно пил, и семья жила в крайней бедности. Аллан Петтерссон учился в Королевской консерватории в Стокгольме по классу альта и скрипки (1930—1939), брал частные уроки композиции у Отто Ульссона и Карла Биргера Блумдаля. Выступал как альтист и тогда же начал писать музыку («Две элегии для скрипки и фортепиано», 1934). В 1939—1940 гг. совершенствовал своё мастерство альтиста в Париже у Мориса Вьё, в 1951—1953 гг. там же обучался композиции у Р. Лейбовица и А. Онеггера. По возвращении на родину в 1953 г. был госпитализирован с тяжелым полиартритом. Постоянно болел, в 1970 провел 9 месяцев в больнице. Вся его остальная жизнь, проведенная наедине с женой и почти без движения, прошла в борьбе с болезнью и напряженном, неистовом творчестве. Умер от рака.

Творчество 
Петтерссону принадлежат 17 симфоний (первая и последняя не завершены), струнный квартет (1949), кантата «Vox Humana» на тексты поэтов Латинской Америки (1974), семь сонат для двух скрипок, концерты для скрипки и альта с оркестром, три балета, вокальные сочинения («Босоногие песни» на собственные тексты, 1943—1945). Его тональная музыка глубоко драматична, зачастую мучительна, её иногда сопоставляют с музыкой Г. Уствольской.

Признание и наследие 
Международную известность Петтерссону принесло исполнение его Седьмой симфонии Стокгольмским филармоническим оркестром под управлением А.Дорати (1968). Однако его сочинения по-прежнему редко исполняются и не часто записываются. Активным пропагандистом музыки Петтерссона был Серджиу Комиссиона, которому композитор посвятил свою 9-ю симфонию.

С 1986 Обществом Петтерссона издается ежегодник, посвященный его наследию.

Литература 
 Aare L. Allan Pettersson. Stockholm: Norstedt, 1978
 Allan Pettersson (1911—1980): Texte, Materialien, Analysen/ Michael Kube (Hrsg). Hamburg: Von Bockel Verlag, 1994
 Musik von Allan Pettersson//Mechthild Nicolin, Hrsg. Wuppertal: Sekretariat für Gemeinsame Kulturarbeit in Nordrhein-Westfalen, 1995
 Barkefors L. Allan Pettersson: det brinner en sol inom oss: en tonsättares liv och verk. Stockholm: Sveriges Radios förlag, 1999

Примечания

Ссылки 
 Сайт международного общества Петтерссона 
 http://musicinwords.free.fr/apvie.htm 
 http://www.classical.net/music/comp.lst/acc/pettersson.html 
 http://homepages.uc.edu/~cauthep/allan.html 

Ученики Дариюса Мийо
Ученики Оливье Мессиана
Выпускники Королевской высшей музыкальной школы в Стокгольме
Академические музыканты Швеции
Члены Шведской королевской музыкальной академии
Умершие от рака